K’an (კან), este cea de-a zecea literă a alfabetului georgian.

Transliterație

Forme

Reprezentare în Unicode 
 Asomtavruli Ⴉ : U+10A9
 Mkhedruli și Nuskhuri კ : U+10D9

Vezi și 
 ა
 ნ

Alfabetul georgian
Litere ale alfabetului georgian